Das RSQ-System dient der Beurteilung von empfangenen Funksendungen in digitalen Betriebsarten (wie zum Beispiel PSK31) im Amateurfunk. Es ist angelehnt an das RST-System, das im Telegrafie- (Morsen) und Sprech-Funkverkehr verwendet wird. Hierbei wird die Lesbarkeit (R: ), die Signalstärke (S: ) und die Qualität (Q: ) des Signals mit Ziffern beurteilt. Im Gegensatz zum RST- hat das RSQ-System bei den Parametern S und Q nur 5 statt 9 Abstufungen. Um eine gewisse Vergleichbarkeit zu gewährleisten, werden diese deshalb nur mit ungeraden Ziffern durchnummeriert. Dabei bedeuten:

R – Verständlichkeit

S – Signalstärke 

Im Gegensatz zum RST-System wird die Signalstärke nicht mit Messgeräten gemessen, sondern rein visuell mit Hilfe der Wasserfalldarstellung der verwendeten Decodierungssoftware beurteilt.

Q – Qualität 

Auch die Beurteilung der Qualität wird visuell in der Wasserfalldarstellung vorgenommen.

Quellen 
 Private Website zum RSQ-System

Amateurfunkbetriebstechnik